Ręczno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Ręczno, une gmina du powiat de Piotrków
 Ręczno, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus

Homonymie de toponyme